Linck puede hacer referencia a:

Personas 

 Catharina Margaretha Linck (1687-1721), persona transgénero nacida mujer.
 Delfina Linck (1950-), escritora argentina.